Dick Smith (1922–2014) – amerykański charakteryzator filmowy, laureat Oscara
 Dick Smith (zm. 1909) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Richard Smith